Die Abkürzungen M72, M 72 bzw. M-72 bezeichnen unter anderem

 einen Kugelsternhaufen, siehe Messier 72
 eine leichte Antipanzerwaffe, siehe M72 (Waffe)
 einen jugoslawischen Lizenzbau des leichten Maschinengewehrs RPK durch Zastava
 ein sowjetisches Motorrad, siehe M-72 (Motorrad)
 einen sowjetischen Geländewagen, siehe GAZ-M72
 ein Spielhallensystem, den Nachfolger des Irem M-62
 ein Modell der Repetierbüchse Mannlicher-Schönauer
 eine Straße im US-Bundesstaat Michigan, siehe M-72 (Michigan)

M72